Примера Дивисьон 1985/1986 () — 56-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1985/86 на rsssf.com

1985/1986
Аргентина
Аргентина
1985 год в Аргентине
1986 год в Аргентине